Серия B 1980/1981 () — 49-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 14 сентября 1980 года и закончился 21 июня 1981 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1980/81 на legaserieb.it
 Серия B 1980/81 на rsssf.com

1980/1981
Футбол в Италии в 1980 году
Футбол в Италии в 1981 году